Grundlovsdag har flere betydninger:
 Grundlovsdag – Danmarks nationale mærkedag, den 5. juni
 Grundlovsdag (Norge) – Norges nationaldag, den 17. maj
 Grundlovsdag (Sydkorea) – Den dag hvor den sydkoreanske forfatning blev proklameret i 1948, den 17. juli